Édouard Parein
Parein (biscuiterie)
Pierre-Mathieu Parein du Mesnil